Ador kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ador (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Ador (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar